Världsmästerskapet i ishockey 1959 var det 26:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 37:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 5-15 mars 1959 i Prag, Plzen, Bratislava, Brno, Kladno, Mladá Boleslav, Kolín och Ostrava i det dåvarande Tjeckoslovakien.

Femton lag var anmälda till mästerskapet 1958, vilket var det högsta antalet efter andra världskriget, därför avgjordes världsmästerskapet i två divisioner. De tolv bäst rankade lagen spelade A-turneringen, medan de kvarvarande tre lagen, tillsammans med ett tjeckoslovakiskt B-lag spelade B-turneringen, som kallades Criterium Européen. Det tjeckoslovakiska B-laget deltog i världsmästerskapet utom officiell tävlan. Vid A-turneringen spelades först en inledande omgång i tre grupper från vilka de två bäst placerade lagen i varje grupp gick vidare till finalomgången och spel om placeringarna ett till sex, medan de sista sex lagen spelade vidare i placeringsomgången om placeringarna sju till tolv.

Det blev en spännande och jämn turnering som inget lag gick obesegrat igenom. Kanada vann världsmästerskapet för 18:e gången före Sovjetunionen, som fick nöja sig med silvermedaljer och Europamästartiteln, som de vann för femte gången. I den inbördes kampen mellan guld- och silvermedaljörerna så vann Kanada med 3-2 över Sovjetunionen. Värdlandet Tjeckoslovakien erövrade bronsmedaljerna efter en målskillnadsaffär över USA. 

Turneringen bjöd också på det första mötet mellan Västtyskland och Östtyskland i ett världsmästerskap. De möttes i placeringsomgången och Västtyskland vann prestigemötet med hela 8-0.

A-turneringen

Inledande omgång 

De tolv länderna var indelade i tre grupper med fyra lag i varje. De två bäst placerade lagen från respektive grupp gick vidare till finalomgång, medan de övriga lagen fortsatte i placeringsomgången.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsomgång 

De två sämst placerade lagen från den inledande omgångens grupper spelade vidare i placeringsomgången där placeringarna sju till tolv avgjordes. Matcherna spelades i Kladno, Mladá Boleslav och Kolín.

Tabell

Matcher

Finalomgång

Tabell

Matcher

Slutställning

B-turneringen 
De tre lagen som inte fick plats i A-turneringen, Rumänien, Ungern och Österrike, spelade "Criterium Européen" – senare kallat B-världsmästerskap, tillsammans med ett tjeckoslovakiskt B-lag, som deltog utom officiell tävlan. Matcherna spelades i Prag och Plzen.

Tabell

Matcher

Laguppställningar

Kanada 
Gordon Bell, Marv Edwards, Jean-Paul Lamirande, Floyd Crawford, Al Dewsbury, Moe Benoit, Dave Jones, Paul Payette, John McLellan, Wayne Brown, Lou Smrke, Red Berernson, Denis Boucher, George Gosselin, Ike Hildebrand, Pete Conacher, Bart Bradley, Fiori Goegan; 
Tränare: Ike Hildebrand;

Sverige 
Målvakter: Yngve Johansson, Per Agne Karlström
Backar: Lasse Björn, Bertil Karlsson, Vilgot Larsson, Roland Stoltz, Hans Svedberg
Forwards: Acka Andersson, Sigurd Bröms, Erling Lindström, Lars-Eric Lundvall, Göran Lysén, Hans Mild, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Kurt Thulin, Gösta Westerlund, Carl-Göran Öberg

Källor 
IIHF 
Världsmästerskapet i ishockey 
Svenska Ishockeyförbundet 

1959 i Tjeckoslovakien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Ishockeysäsongen 1958/1959
Sportevenemang i Prag
1959
Sportevenemang i Bratislava
Sport i Brno
Prag under 1900-talet
Bratislava under 1900-talet